Миристинат натрия — химическое соединение,
соль натрия и миристиновой кислоты
с формулой CHCOONa,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Нейтрализация миристиновой кислоты гидроксидом натрия:

Физические свойства 
Миристинат натрия образует кристаллы
ромбической сингонии,

параметры ячейки a = 0,72 нм, b = 3,39 нм, c = 0,50 нм, Z = 4.

Растворяется в воде.

Применение 
 Парфюмерия.
 Пенообразователь.

Литература 
 

Соединения натрия
натрия